Sotomayor ist der Familienname folgender Personen:

 Alonso de Sotomayor y Valmediano (1545–1610), spanischer Konquistador
 Collazo Sotomayor (* 1985), aserbaidschanischer Boxer kubanischer Herkunft
 Cristóbal de la Cerda y Sotomayor (* um 1585; † nach 1638), spanischer Jurist und Gouverneur von Chile
 Emilio Sotomayor Baeza (1826–1894), Oberst im Salpeterkrieg
 Fernando Álvarez de Sotomayor (1875–1960), spanischer Maler
 García Sarmiento de Sotomayor († 1659), Vizekönig von Peru
 Javier Sotomayor (* 1967), kubanischer Hochspringer und Olympiasieger
 José Antonio de Mendoza Caamaño y Sotomayor (1667–1746), Vizekönig von Peru
 Lucía Sotomayor (* 2000), bolivianische Leichtathletin
 Michael Hennet Sotomayor (* 1983) alias Mikel, Sänger der spanischen Boygroup D’Nash
 Nikte Sotomayor (* 1994), guatemaltekische Badmintonspielerin
 Sonia Sotomayor (* 1954), US-amerikanische Juristin
 Tomás Burgos Sotomayor (1875–1945), chilenischer Philanthrop

Siehe auch:

 Sotomayor (Chuquisaca), Ortschaft im Departamento Chuquisaca, Bolivien
 Sotomayor (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht in Galicien, Spanien
 Sotomayor (Galicien), auch Soutomaior,  Gemeinde in Galicien, Spanien
 Sotomayor-Insel, Insel in der Bransfieldstraße, Antarktis
 Souto Maior (portugiesisch)
 Sotomayor, Hauptort der Gemeinde Los Andes im Departamento Nariño, Kolumbien